|-
| 10101 Fourier ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10102 Digerhuvud ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 10103 Jungfrun ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 10104 Hoburgsgubben ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 10105 Holmhällar ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 10106 Lergrav ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 10107 Kenny ||  || 27 martie 1992 || Siding Spring || 
|-
| 10108 Tomlinson || 1992 HM || 26 aprilie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 10109 || 1992 KQ || 29 mai 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10110 || 1992 LJ || 3 iunie 1992 || Palomar || 
|-
| 10111 Fresnel ||  || 25 iulie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10112 ||  || 31 iulie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10113 ||  || 6 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10114 Greifswald || 1992 RZ || 4 septembrie 1992 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
|  || 1992 SK || 24 septembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 10116 Robertfranz ||  || 21 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 10117 Tanikawa || 1992 TW || 1 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 10118 ||  || 19 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 10119 Remarque ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10120 Ypres ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10121 Arzamas ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10122 Fröding ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10123 Fideöja ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 10124 Hemse ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10125 Stenkyrka ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10126 Lärbro ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10127 Fröjel ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10128 Bro ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10129 Fole ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10130 Ardre ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10131 Stånga ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10132 Lummelunda ||  || 20 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 10133 ||  || 15 aprilie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10134 ||  || 17 aprilie 1993 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10135 ||  || 13 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10136 Gauguin ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10137 Thucydides ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10138 Ohtanihiroshi ||  || 16 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 10139 Ronsard ||  || 19 septembrie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
|  ||  || 19 septembrie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 10141 Gotenba || 1993 VE || 5 noiembrie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 10142 Sakka ||  || 15 noiembrie 1993 ||  || 
|-
| 10143 Kamogawa ||  || 8 ianuarie 1994 || Dynic || A. Sugie
|-
| 10144 - ||  || 9 ianuarie 1994 ||  || , 
|-
| 10145 - ||  || 10 februarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10146 Mukaitadashi ||  || 8 februarie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 10147 Mizugatsuka ||  || 13 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10148 Shirase ||  || 14 aprilie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 10149 Cavagna || 1994 PA || 3 august 1994 ||  || , 
|-
| 10150 - || 1994 PN || 7 august 1994 || Siding Spring || 
|-
| 10151 Rubens ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10152 Ukichiro ||  || 11 septembrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 10153 Goldman || 1994 UB || 26 octombrie 1994 ||  || 
|-
| 10154 Tanuki || 1994 UH || 31 octombrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10155 Numaguti ||  || 4 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 10156 ||  || 7 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 10157 Asagiri ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10158 Taroubou || 1994 XK || 3 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10159 Tokara ||  || 9 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10160 Totoro ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10161 Nakanoshima ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10162 Issunboushi || 1995 AL || 2 ianuarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 10163 Onomichi ||  || 26 ianuarie 1995 ||  || 
|-
| 10164 Akusekijima ||  || 27 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10165 - ||  || 31 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10166 Takarajima ||  || 30 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10167 Yoshiwatiso ||  || 31 ianuarie 1995 ||  || T. Seki
|-
| 10168 Stony Ridge || 1995 CN || 4 februarie 1995 ||  || , 
|-
| 10169 Ogasawara || 1995 DK || 21 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10170 Petrjakeš ||  || 22 februarie 1995 || Kleť || , 
|-
| 10171 Takaotengu ||  || 7 martie 1995 ||  || , 
|-
| 10172 Humphreys ||  || 31 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10173 Hanzelkazikmund || 1995 HA || 21 aprilie 1995 ||  || , 
|-
| 10174 Emička || 1995 JD || 2 mai 1995 || Kleť || 
|-
| 10175 Aenona ||  || 14 februarie 1996 ||  || K. Korlević, D. Matkovic
|-
| 10176 Gaiavettori ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 10177 Ellison ||  || 10 februarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10178 Iriki || 1996 DD || 18 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10179 Ishigaki || 1996 DE || 18 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 10180 - ||  || 15 martie 1996 || Loomberah || 
|-
| 10181 Davidacomba ||  || 26 martie 1996 ||  || 
|-
| 10182 Junkobiwaki ||  || 20 martie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 10183 Ampère ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10184 Galvani ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10185 Gaudi ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10186 Albéniz ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10187 - || 1996 JV || 12 mai 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 10188 Yasuoyoneda || 1996 JY || 14 mai 1996 || Moriyama || R. H. McNaught, 
|-
| 10189 Normanrockwell ||  || 15 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10190 - || 1996 NC || 14 iulie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 10191 - ||  || 14 iulie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 10192 ||  || 20 iulie 1996 ||  || 
|-
| 10193 Nishimoto ||  || 8 august 1996 || Haleakala || 
|-
| 10194 - ||  || 18 august 1996 ||  || 
|-
| 10195 Nebraska ||  || 13 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 10196 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 10197 Senigalliesi || 1996 UO || 18 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 10198 Pinelli ||  || 6 decembrie 1996 ||  || , 
|-
| 10199 Chariklo ||  || 15 februarie 1997 || Spacewatch || Spacewatch
|-
| 10200 Quadri ||  || 7 iulie 1997 ||  || 
|-